Il s'agit d'une liste de Belges célèbres qui :

 sont ou ont été citoyens belges au moins pendant un certain temps dans leur vie ;
 sont nés en Belgique ou dans les provinces de la Belgique actuelle, mais qui n'étaient pas ou ne sont pas citoyens belges (soit parce que la Belgique n'existait pas encore, soit parce qu'ils avaient ou ont une autre nationalité). Les noms des personnes de cette catégorie sont en italique.

La liste comprend également :

 des personnages fictifs incontestablement belges ;
 des personnages fictifs dont la nationalité est inconnue ou non belge mais dont le créateur est belge. Les noms de cette catégorie sont en italique.

Une même personne peut apparaître sous plusieurs rubriques.

Artistes 

 Nicolas Ancion (né en 1971)
 Gentil Theodoor Antheunis (1840–1907)
 Pieter Aspe (1953–2021)
 Henry Bauchau (1913–2012)
 Jean-Marie Berckmans (1953–2008)
 Anton Bergmann (1835–1874)
 Hendrik Beyaert (1823–1894)
 Philipp Blommaert (1809–1871)
 Louis Paul Boon (1912–1979)
 Cris Brodahl (né en 1963)
 Elisa Brune (née en 1966)
 Herman Brusselmans (né en 1957)
 Cyriel Buysse (1859–1932)
 Emile Cammaerts (1878–1953)
 Sophie Cauvin (née en 1968)
 Ernest Claes (1885–1968)
 Hugo Claus (1929–2008)
 Hendrik Conscience (1812–1883)
 Julio Cortázar – écrivain Argentin né à Bruxelles 
 Joanna Courtmans (1811–1890)
 Fernand Crommelynck
 Albéric d'Auxy
 Johan Daisne
 Jacques Danois (1927–2008)
 Johan Michiel Dautzenberg (1808–1869)
 Herman de Coninck (1944–1997)
 Charles De Coster (1827–1879)
 Julius de Geyter (1830–1905)
 Xaveer De Geyter (né en 1957)
 Michel De Ghelderode (1898–1962)
 Lodewijk de Koninck (1838–1924)
 Gilbert Delahaye
 Patricia de Martelaere
 Pol de Mont (1857–1931)
 Filip De Pillecyn (1891–1962)
 Paul De Wispelaere
 Christine D'Haen
 Neel Doff (1858–1942)
 Maria Doolaeghe (1803–1884)
 Gaston Durnez (1928–2019)
 Georges Eekhoud
 Willem Elsschot
 Jef Geeraerts
 Guido Gezelle
 Marnix Gijsen (1899–1984)
 Maurice Gilliams
 Germain Joseph Hallez
 Paul Hankar (1859–1901)
 Jacqueline Harpman
 Kristien Hemmerechts
 Stefan Hertmans
 Victor Horta (1861–1947) – architecte et designer
 Henry Kistemaeckers – auteur et dramaturge (1872–1938)
 Hubert Lampo
 Tom Lanoye
 Victor Leclercq
 Karel Lodewijk Ledeganck (1805–1847)
 Camille Lemonnier
 Suzanne Lilar – essayiste, auteur et dramaturge (1901–1992)
 Rosalie Loveling (1834–1875)
 Virginie Loveling (1836–1923)
 Maurice Maeterlinck – Prix Nobel de Littérature 1911
 Marcel Mariën – surréaliste
 Bob Mendes
 Pierre Mertens
 Henri Michaux – poète et peintre
 Ivo Michiels
 Léonard Misonne (1870–1943) – photographe, un fondateur du Pictorialisme
 Erwin Mortier – auteur, essayiste, poète 
 Alice Nahon
 Leonard Nolens
 Amélie Nothomb
 Pierre Nothomb
 Paul Nougé – surréaliste
 Octave Pirmez
 Charles Plisnier – Prix Goncourt 1937
 Sophie Podolski (1953–1974)
 Anne Provoost
 Jean Ray (pseudonyme pour Raymundus Joannes de Kremer) (1887–1964)
 Frans Rens (1805–1874)
 Albrecht Rodenbach
 Georges Rodenbach – poète Symboliste et auteur
 Maria Rosseels (1916–2005)
 Ward Ruyslinck
 Paul Saintenoy (1862–1952)
 Gustave Serrurier-Bovy (1858–1910)
 Georges Simenon (1903–1989)
 Jan Lambrecht Domien Sleeckx (1818–1901)
 Ferdinand Augustijn Snellaert (1809–1872)
 August Snieders (1825–1904)
 Jan Renier Snieders (1812–1888)
 Reimond Stijns (1850–1905)
 Gustave Strauven (1878–1919)
 Stijn Streuvels
 Christophe Szpajdel (né en 1970)
 Herman Teirlinck
 Isidoor Teirlinck (1851–1934)
 Jotie T'Hooft
 Felix Timmermans
 Jan van Beers (1852–1927)
 Jos Vandeloo
 Walter van den Broeck
 Henry Van de Velde (1863–1957)
 Karel van de Woestijne
 Prudens van Duyse (1804–1859)
 Raoul Vaneigem
 Peter Frans Van Kerckhoven (1818–1857)
 Jacob van Maerlant
 Paul Van Ostaijen
 Bob Van Reeth (born 1943)
 Jan Theodoor van Rijswijck (1811–1849)
 Anton van Wilderode (1918–1998)
 Emile Verhaeren
 Peter Verhelst
 Dimitri Verhulst
 August Vermeylen (1872–1945)
 Jules Wabbes (1919–1974)
 Gerard Walschap
 Francois Weyergans
 Jan Frans Willems (1793–1846)
 Marguerite Yourcenar – Auteure française née en Belgique

Hommes d'affaires et économistes 

 Luc Bertrand
 Philippus Jacobus Brepols (1778–1845)
 Jean Cockeril
 Marc Coucke
 Étienne Davignon
 Gustave de Molinari - économiste
 Édouard-Jean Empain
 Edouard Louis Joseph Empain
 George Arthur Forrest
 Albert Frère - homme d'affaires autodidacte
 Alexandre Galopin (1879-1944) - administrateur de la Société Générale de Belgique
 Silvio Gesell
 Lieven Gevaert
 Eric Ghysel
 Jean-Pierre Hansen (né en 1948) - PDG d' Electrabel
 Rob Heyvaert - fondateur de Capco
 Georges Jacobs
 André Leysen et ses fils Christian Leysen et Thomas Leysen
 Maurice Lippens
 Alfred Lowenstein (1877-1928), soldat, aviateur, sportif, entrepreneur
 Georges Nagelmackers
 Philippe van Parijs
 Bruno van Pottelsberghe (né en 1968)
Canon Florent Directeur général de la logistique (PDG )

Criminels 

 Nordine Ben Allal – évasions multiples
 Madani Bouhouche - policier, accusé d'être membre des tueurs du Brabant
 Pierre Carette – terroriste, membre des Cellules Combattantes Communistes
 Kim De Gelder - a assassiné plusieurs bébés dans une garderie
 Muriel Degauque - femme belge qui a commis un attentat suicide à Bagdad en 2005
 Marc Dutroux - violeur et tueur en série
 Bert Eriksson - chef de l'organisation d'extrême droite Vlaamse Militanten Orde, condamné pour avoir fondé une armée privée
 Patrick Haemers - kidnappeur de l'ancien Premier ministre Paul Vanden Boeynants
 Murat Kaplan - co-membre du gang de Patrick Haemers
 Jean-Baptiste Sipido - a tenté d'assassiner Édouard VII du Royaume-Uni (alors prince héritier) lors d'une visite à Bruxelles en 1900
 Jean-Pierre Van Rossem – condamné pour escroquerie à la Ponzi
 Hans Van Themsche - adolescent avec des tendances d'extrême droite qui a fait une tuerie et a assassiné trois personnes dans la rue
 Robert Jan Verbelen - collaborateur nazi et meurtrier de l'homme d'affaires Alexandre Galopin
 Hippolyte Visart de Bocarmé - noble qui a empoisonné son beau-frère avec de la nicotine

Personnages de fiction 

 Achille de Flandres - antagoniste de la série Shadow d'Orson Scott Card
 Adhemar - personnage de bande dessinée de Marc Sleen
 Cowboy Henk - personnage de bande dessinée absurde dessiné par Herr Seele et écrit par Kamagurka
 Dr. Evil - méchant principal dans les films Austin Powers
 Gaston Lagaffe - personnage de bande dessinée d'André Franquin
 Jo, Zette et Jocko – personnages de bandes dessinées par Hergé
 Jommeke - personnage de bande dessinée de Jef Nys
 De Kiekeboes - personnages de bandes dessinées de Merho
 Lucky Luke - personnage de bande dessinée créé par Morris (dessinateur)
 Personnage de bande dessinée Nero par Marc Sleen
 Piet Pienter et Bert Bibber, personnages de bandes dessinées de Pom.
 Hercule Poirot - détective littéraire, créé par Agatha Christie .
 Quick & Flupke – personnages de bandes dessinées d' Hergé qui vivent à Bruxelles.
 Samson et Gert - personnages d'une série télévisée flamande populaire
 Les Schtroumpfs - connus sous le nom de The Smurfs en anglais, personnages de dessins animés dans une série de romans graphiques de Peyo
 Bob et Bobette - personnages de bandes dessinées de Willy Vandersteen.
 Spirou et Fantasio – personnages de BD d'André Franquin
 Tintin - personnage de bande dessinée d'Hergé.

Historiens 

 Philippe de Commines
 Victor Amédée Jacques Marie Coremans (1802–1872)
 François-Louis Ganshof
 Xavier Mabille
 Ludo Martens
 Anne Morelli
 Henri Pirenne
 Pierre François Xavier de Ram
 Jean Vansina

Humoristes 

 Alex Agnew - également le chanteur principal de Diablo Blvd
 Gaston Bergmans
 Jean Bucquoy
 Annie Cordy
 Wouter Deprez
 Raymond Devos
 Bert Gabriels
 Philippe Geluck - surtout connu pour sa bande dessinée Le Chat
 Noël Godin - « l'entarteur », alias Monsieur Gloup-Gloup
 Geert Hoste
 Kamagurka
 Hugo Matthysen
 Lieven Scheire
 Les Snuls
 Urbain Servranckx (Urbanus)
 Marc Uytterhoeven

Journalistes 

 Paul Belien
 Jacques Danois
 Koenraad Elst
 Cédric Gerbehaye
 Françoise Van De Moortel
 Germaine Van Parys (1893-1983) - photojournaliste pionnière

Personnages militaires 

 Ambiorix - seigneur de guerre gaulois
 Baudouin Ier de Constantinople – Croisé, premier empereur latin
 Baudouin Ier de Jérusalem – Croisé, Roi de Jérusalem
 Jean-Pierre de Beaulieu - général autrichien d'origine belge
 Adrian Carton de Wiart - lieutenant général britannique d'origine belge
 Charlemagne - fondateur de l'empire franc
 Charles V - Empereur romain germanique
 Clovis Ier, roi des Francs
 Godefroid de Bouillon - Croisé et premier roi de Jérusalem
 Charles Martel – Duc des Francs, arrête l'expansion musulmane à Poitiers
 Pépin de Herstal - Duc des Francs
 Pépin le Bref - premier roi carolingien des Francs
 Edgard Potier - pilote pendant la Seconde Guerre mondiale
 Jean Schramme – mercenaire
 Johann Tserclaes, comte de Tilly - maréchal
 Léon de Witte - Général pendant la Première Guerre mondiale
 Comte Henry Robert Visart de Bury et de Bocarmé CBE - lieutenant-colonel (à la retraite)

Mannequins 

 Brigitta Callens
 Élise Crombez
 Sylvie De Caluwe
 Véronique De Kock (née à Anvers )
 Hannelore Knuts
 Yumi Lambert
 Anouck Lepere - mannequin (née à Anvers)
 Stéphanie Meire
 Hanne Gaby Odielle
 Angeline Flor Pua (née à Anvers), couronnée Miss Belgique 2018
 Ellen Pétri
 Ingrid Seynhaève
 Jessica Van Der Steen (d'Anvers)
 Anne Van Elsen

Monarques 

 Albert Ier
 Albert II
 Baudouin
 Charles V de Habsbourg - Empereur du Saint Empire romain germanique
 Charles VII de Habsbourg - Empereur du Saint Empire romain germanique
 Charlemagne – Empereur romain germanique
 Clemens August de Bavière, archevêque-électeur de Cologne
 Léopold Ier
 Léopold II
 Léopold III
 Carlota du Mexique
 Philippe

Artistes interprètes

Acteurs et actrices 

  Natacha Amal
  Patrick Bauchau
  Veerle Baetens
  Céline Buckens
  Jey Crisfar
  François Damiens
  Koen De Bouw
  Jan Decleir
  André Delvaux
  Émilie Dequenne
  Els Dottermans
  Tim Driesen
  Cécile de France
  Virginie Efira
  Victor Francen
  Johnny Galecki
  Henri Garcin
  Marie Gillain
  Olivier Gourmet
  Johan Heldenbergh
  Audrey Hepburn
  Christian Labeau
  Jacky Lafon
  Bouli Lanners
  Johan Leysen
  Yolande Moreau
  Filip Peeters
  Ann Petersen
  Benoît Poelvoorde
  Eline Powell
  Natacha Régnier
  Lyne Renée
  Jérémie Renier
  Matthias Schoenaerts
  Jean-Claude Van Damme
  Peter Van Den Begin
  Dora van der Groen
  Marie Vinck
  Philippe Volter
  Titus De Voogdt
  Tom Waes

Compositeurs 

 Jean Absil
 Florent Alpaerts
 Peter Benoit
 Gilles Binchois
 Ivan Caryll
 Jacob Clemens non Papa
 Marie Daulne
 Frédéric Devreese
 Guillaume Dufay
 François Joseph Fétis
 César Franck – compositeur belge qui exerça à Paris
 Karel Goeyvaerts
 Nicolas Gombert
 François Joseph Gossec
 André Grétry
 Henri-Guillaume Hamal
 Joseph Jongen
 Orlande de Lassus (a.k.a. Orlandus Lassus/Orlando di Lasso)  – né dans les provinces de l'actuelle Belgique
 Guillaume Lekeu
 Jacques Loeillet – compositeur baroque
 Jean-Baptiste Loeillet de Ghent – compositeur baroque
 Charles Loos
 Wim Mertens
 Vidna Obmana – pseudonyme de Dirk Serries
 Johannes Ockeghem
 Henri Pousseur
 Josquin des Prez
 Cypriano de Rore
 Didier van Damme
 Pieter van Maldere
 Carl Verbraeken
 Henri Vieuxtemps
 Giaches de Wert
 Adrian Willaert
 Eugène Ysaÿe

Danse et chorégraphie 

 Anne Teresa de Keersmaeker, chorégraphe
 Adam-Pierre de La Grené, danseur

Cinéastes 

 Chantal Akerman  ( Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles )
 Jean-Jacques Andrien ( Le Grand Paysage d'Alexis Droeven )
 Nic Balthazar ( Ben X )
 Tom Barman ( N'importe comment le vent souffle )
 Lucas Belvaux ( L'homme mord le chien )
 Rémy Belvaux ( L'homme mord le chien )
 Nabil Ben Yadir ( Les Barons )
 Alain Berliner ( Ma vie en rose, Le Mur )
 Jan Bucquoy ( La Vie sexuelle des Belges 1950-1978, Camping Cosmos )
 Hugo Claus ( Le Sacrement )
 Stijn Coninx ( Daens )
 Carl Colpaert (américain, né en Belgique)
 Gérard Corbiau ( Le professeur de musique, Farinelli )
 Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne  ( La Promesse, Le Fils, L'Enfant )
 Robbe De Hert ( Whitey, Blueberry Hill )
 André Delvaux  ( L'homme qui s'était fait couper les cheveux courts, Une nuit. . . Un train )
 Armand Denis ( Splendeur sauvage, Sous le Sahara )
 Dominique Deruddere ( Tout le monde est célèbre ! )
 Marc Didden ( Bruxelles la nuit )
 Jacques Feyder ( Carnaval en Flandre )
 Jonas Geirnaert ( Flatlife )
 Harry Kümel ( Filles des ténèbres, Monsieur Hawarden, Malpertuis )
 Bouli Lanners
 Roland Lethem
 Benoit Mariage
 Picha ( Tarzoon : La honte de la jungle )
 Michaël R. Roskam ( Barbotte )
 Raoul Servais ( Harpya )
 Henri Storck ( Misère au Borinage )
 Guy Lee Thys ( Les meurtres au crayon, Kassablanka )
 Patrice Toye ( Rosie )
 Jan Vanderheyden – ( De Witte )
 Jaco Van Dormael – ( Toto le héros, Le huitième jour )
 Felix Van Groeningen – ( Steve + Sky, De helaasheid der dingen, The Broken Circle Breakdown )
 Erik Van Looy ( Le cas Alzheimer, Loft )
 Frank Van Passel ( Manneken Pis )
 Roland Verhavert ( Les mouettes meurent dans le port )
 Henri Xhonneux ( Marquis )
 Thierry Zéno ( Vase de Noces, plus connu sous le nom de The Pigfucking Movie )

Musiciens et chanteurs 

 Salvatore Adamo (italien habitant en Belgique)
 Alice on the Roof
 Angèle
 Geike Arnaert – Hooverphonic
 Natacha Atlas
 Typh Barrow
 Blanche
 Baloji – Starflam
 Tom Barman – DEUS
 Claude Barzotti
 Plastic Bertrand – Roger Jouret
 Sam Bettens – K's Choice
 Sandy Boets – Xandee
 Francy Boland – pianiste de jazz, arrangeur
 Bony King of Nowhere
 Brahim (chanteur belge)
 André Brasseur
 Jacques Brel
 Tina Bride
 Alex Callier – Hooverphonic
 Stef Kamil Carlens – Zita Swoon
 Philippe Catherine
 Ann Christy
 André Cluytens – chef d'orchestre
 Annie Cordy
 Mathieu Crickboom – violiniste
 Suzanne Danco – soprano
 Marie Daulne – Zap Mama
 Jeanine Deckers – Soeur Sourire a.k.a. la nonne chantante
 Wim De Craene
 Arthur De Greef – pianiste et compositeur
 Jean-Luc De Meyer – Front 242
 Luc De Vos – Gorki
 Tom Dice
 Mike Dierickx – Push, M.I.K.E.; DJ trance et producteur
 Elmore D
 Tim Driesen
 Maurice Engelen – Praga Khan, Lords of Acid
 Peter Evrard – gagnant de Idool 2003, la version belge de Pop Idol
 Lara Fabian
 Frédéric François
 Stéphane Galland
 Wouter de Backer – Gotye (né en Belgique, réside maintenant en Australie)
 Ferre Grignard
 Piet Goddaer – Ozark Henry
 Rita Gorr – mezzo-soprano
 Arthur Grumiaux – violiniste
 David Guetta – disc jockey français d'ascendence belge du côté de sa mère
 Hadise
 Fanny Heldy – soprano
 Philippe Herreweghe – chef d'orchestre
 Arno Hintjens – TC Matic
 Bobby Jaspar
 Ya Kid K – Technotronic
 Sandra Kim
 Dani Klein – Vaya Con Dios
 Flip Kowlier
 Sigiswald Kuijken  –  violiniste et chef d'orchestre
 Philippe Lafontaine
 Victor Lazlo
 Fud Leclerc
 Pierre Leemans  – chef d'orchestre et compositeur
 Jo Lemaire
 Jan Leyers – Soulsister
 Lio
 Charles Loos
 Helmut Lotti
 Machiavel
 Maurane
 Paul Michiels – Soulsister
 Brian Molko – Placebo
 Marc Moulin – Telex
 Loïc Nottet
 Mauro Pawlowski – Evil Superstars, DEUS
 Bart Peeters
 Belle Perez
 Frédérique Petrides (née Mayer)  – chef d'orchestre
 Pol Plançon  – basso
 Pierre Rapsat
 Hugo Raspoet
 Axelle Red
 Django Reinhardt
 Roméo Elvis
 Kate Ryan
 Liliane Saint-Pierre
 Bobbejaan Schoepen
 Siouxsie Sioux (père belge, mère anglaise)
 Jonas Steur – DJ trance et producteur
 Selah Sue
 Woodie Smalls – Rappeur et auteur compositeur
 Tamino
 Toots Thielemans
 René Thomas
 Rudy Trouvé
 Will Tura
 Luc van Acker  – Revolting Cocks
 Urbanus van Anus
 Tim Vanhamel – Evil Superstars, Eagles of Death Metal, Millionaire
 Paul Van Haver – Stromae
 Raymond van het Groenewoud
 Dirk Verbeuren – Soilwork
 Peter Verhoyen  – flûtiste
 Eddy Wally
 Koen Wauters – Clouseau
 Kris Wauters – Clouseau
 Anne Wolf  –  pianiste
 Eugène Ysaÿe   –  violiniste et compositeur

Metteurs en scène 

 Christian Labeau
 Stéphane Shank

Politiciens

A-C 

 Frans Ackermann
 Magda Aelvoet
 Meyrem Almaci
 Bert Anciaux
 Jules Joseph d'Anéthan
 Gérolf Annemans
 Bernard Anselme
 Marie Aréna
 Auguste Beernaert – Prix Nobel de la Paix 1908
 Wouter Beké
 Ivo Belet
 Ward Beysen
 Fons Borginon
 Geert Bourgeois
 Frédérique Brepoels
 Charles de Broqueville
 Henri de Brouckère
 Jules de Burlet
 Bernard du Bus de Gisignies
 Philippe Busquin
 Henri Carton de Wiart
 Marcel Chéron
 Willy Claes
 Philippe Claeys
 Guy Coëme
 Alexandra Colin
 André Cools
 Gerhard Cooreman
 Hugo Coveliers
 Hilde Crevits

D 

 Rik Daems
 Michel Daerden
 André Damseau
 José Daras
 August De Boodt
 Stefan De Clerc
 Willy De Clercq
 Herman De Croo
 Alexandre De Croo
 Armand De Decker
 Jean-Marie Dedecker
 Jean Defraigne
 Magda De Galan
 Léon Degrelle
 Karel de Gucht
 Bart De Wever
 Jean Duvieusart
 Jean-Luc Dehaene
 Jean-Maurice Dehousse
 Véronique De Keyser
 Léon Delacroix
 Francis Delpérée
 Hendrik de Man
 Rudy Demotte
 Gérard Deprez
 Erik Derycke
 Paul Deschanel
 Alain Destexhe
 Mia De Vits
 Patrick Dewaël
 Philippe Dewinter
 Karel Dillen
 Koenraad Dillen
 Elio Di Rupo
 François-Xavier de Donnea
 Véra Dua
 Daniel Ducarmé
 Antoine Duquesne
 Isabelle Durant

E-K 

 Lamoral Egmont
 Saïd El Khadraoui
 Gaston Eyskens
 Mark Eyskens
 Michel Foret
 Richard Fournaux
 Walthere Frère-Orban
 Jaak Gabriels
 Isabelle Gatti
 Gaston Geens
 Koen Geens
 Caroline Genez
 Jacques Germeaux
 Jean Gol
 Mathieu Grosch
 Michel Hansenne
 Pierre Harmel
 Hervé Hasquin
 Arthur Haulot
 Alain Hutchinson
 Camille Huysmans
 Paul-Émile Janson
 Henri Jaspar
 Pierre Jonckheer

L 

 Henri La Fontaine – Prix Nobel de la Paix 1913
 Julien Lahaut (1884-1950) - président du Parti communiste, assassiné
 Roger Lallemand
 Auguste Lambermont
 Karl-Heinz Lambertz
 Renaat Landuyt
 Raymond Langendries
 Joseph Lebeau
 Edmond Leburton
 Théodore Lefèvre
 Yves Leterme
 Anne-Marie Lizin

M 

 Nelly Maes
 Philippe Mahoux
 Olivier Maingain
 Jules Malou
 Jean-Claude Marcourt
 Ludo Martens
 Wilfried Martens
 Philippe Maystadt
 Charles Michel
 Louis-Michel
 Joëlle Milquet
 Philippe Monfils
 Philippe Moureaux
 Félix de Muelenare

N–R 

 Annemie Neyts-Uyttebroeck
 Jean-Baptiste Nothomb
 Charles-Ferdinand Nothomb
 Laurette Onkelinx
 Kris Peeters
 Joseph Pholien
 Charles Picque
 Hubert Pierlot
 Prospérer Poullet
 Jules Renkin
 Jean Rey
 Didier Reynders
 Frédérique Ries
 Charles Roger
 Gustave Rolin-Jaequemyns - fondateur de l'Institut de Droit International, conseiller de Rama V de Thaïlande
 Jean-Pierre Van Rossem

S–U 

 Hugo Schiltz (1927–2006)
 François Schollaert
 Jacques Simonet
 Miet Smet
 Paul de Smet de Naeyer
 Bart Somer
 Antoinette Spaak
 Paul-Henri Spaak
 Guy Spitaëls
 Bart Staes
 Dirk Sterckx
 Steve Stevaert
 Frank Swaelen
 Marc Tarabelle
 Georges Théunis
 Barthélémy Théodore de Theux
 Freddy Thielemans
 Marianne Thyssen
 Léo Tindemans
 Bruno Tobback
 Louis Tobback
 Jules de Trooz

V 

 Achille van Acker
 Jacob van Artevelde
 François Van Cauwelaert
 Jean-Claude Van Cauwenberghe
 Johan Vande Lanotte
 Hugo Vandenberghe
 Paul Vanden Boeynants
 Freya Van den Bossche
 Luc Van den Bossche
 Franck Vandenbroucke
 Jules Vandenpeereboom
 La famille Vanderpoorten : Arthur, Herman et Marleen
 Émile Vandervelde
 Franck Vanhecke
 Johan Van Hecke
 Pierre-Edouard van Humbeeck
 Anne Van Lancker
 Dirk Van Malines
 Karel Van Miert
 Vincent Van Quickenborne
 Éric Van Rompuy
 Hermann Van Rompuy
 Jean-Pierre Van Rossem
 Paul Van Zeeland
 Guy Verhofstadt
 Ingé Vervotte

W-Y 

 Melchior Wathelet
 Freddy Willockx
 Charles Woeste
 Yvan Ylieff

Figures religieuses

Saints 

 Saint Damien de Molokai
 Sainte Gertrude de Nivelles
 Sainte Gudule de Bruxelles et Eibingen – Sainte nationale de Belgique et Patronne de Bruxelles
 Saint- Hubert
 Saint- Jean Berchmans
 Saint Mengold de Huy

Théologiens et ecclésiastiques 

 Joseph André – prêtre, Juste parmi les Nations
 Pieter Jan Beckx - 22e général supérieur des jésuites
 Jean Bolland - hagiographe
 Adolf Daens - prêtre et homme politique
 Godfried Danneels – cardinal
 Victor-Auguste Dechamps – cardinal
 Jozef De Kesel – cardinal
 Jacques Dupuis – théologien jésuite (dialogue interreligieux)
 Pierre-Lambert Goossens – cardinal
 Henri de Gand - philosophe médiéval
 Augustinus Hunnaeus - théologien
 Cornelius Jansen - évêque, théologien ( jansénisme )
 Jean-Baptiste Janssens – 27e général supérieur des Jésuites
 Gustave Joos – cardinal
 Peter Paul Lefevere - évêque
 André-Mutien Léonard – archevêque
 Leonardus Lessius - théologien jésuite
 Joseph Maréchal - philosophe, psychologue
 Désiré-Joseph Mercier – cardinal
 Everard Mercurian - 4e général supérieur des jésuites
 Charles de Noyelle - 12e général supérieur des Jésuites
 Georges Pire - prêtre dominicain, prix Nobel de la paix 1958
 Edward Poppe - prêtre béni
 Jozef-Ernest van Roey – cardinal
 Bienheureux John Ruysbroeck - mystique
 Jan Pieter Schotte – cardinal
 Frère René Stockman – général supérieur de la Congrégation des Frères de la Charité
 Leo Jozef Suenens – cardinal
 Franciscus van den Enden - philosophe, enseignant, pionnier de l'idée de démocratie
 Ferdinand Verbiest - missionnaire jésuite en Chine, astronome

Résistants 

 Marie Bouffa (1882-1945)
 Albert Guérisse (1911-1989)
 Arthur Haulot (1913-2005)
 Andrée « Dédée » de Jongh (1916–2007)
 Marcel Louette (1907-1978)
 Edgard Potier (1903-1944)
 Henri Reynders (1903-1981)
 Suzanne Spaak (1905-1944)
 Gabrielle Weidner (1914-1945)
 Johan Hendrik Weidner (1912–1994)

Scientifiques

Astronautes 

 Franck De Winne
 Dirk Frimout - premier astronaute belge

Botanistes 

 Alfred Cogniaux (1841-1916)
 Rembert Dodoens (1517-1585)
 Barthélemy Charles Joseph du Mortier
 Annick Wilmotte (diplômée 1982) – microbiologiste polaire

Chimistes 

 Jan Baptist van Helmont (1579-1644) - chimiste et physicien
 Jean-Claude Lorquet - chimiste théoricien
 Ilya Prigogine - chimiste théorique Prix Nobel de chimie 1977 (né en Russie)
 Ernest Solvay
 Jean Stas

Géographes 

 Gérard Mercator
 Abraham Ortelius

Géologues 

 Gaston Briart
 Alphonse François Renard - géologue et pétrographe

Inventeurs et ingénieurs 

 Leo Hendrik Baekeland - inventeur de la bakélite
 Alfred Belpaire - ingénieur de locomotive à vapeur
 Robert Cailliau - ingénieur information et contrôle
 Joan Daemen - cryptographe (Advanced Encryption Standard (AES), Rijndael)
 Zénobe Gramme – ingénieur électricien
 Étienne Lenoir – ingénieur
 John Joseph Merlin - inventeur associé à la montre de Cox ; a également inventé les roller en ligne en 1759
 Bart Preneel - cryptographe
 Vincent Rijmen - cryptographe (Advanced Encryption Standard (AES), Rijndael)
 Adolphe Sax - inventeur du saxophone
 Rennequin Sualem - a créé la Machine de Marly
 Arthur Vierendeel - ingénieur et inventeur du treillis
 Egide Walschaerts - ingénieur de locomotive à vapeur et inventeur de la distribution Walschaerts
 André Waterkeyn - ingénieur, surtout connu pour avoir créé l'Atomium

Mathématiciens 

 François d'Aguilon - mathématicien et physicien (optique)
 Jean Bourgain
 Eugène Charles Catalan
 Ingrid Daubechies - mathématicienne et physicienne
 Pierre Deligne – Médaille Fields 1978
 Jean Denef
 Jean-Charles de la Faille
 Victor D'Hondt - avocat et mathématicien
 Maurice Kraitchik - théoricien des nombres et mathématicien récréatif
 Constantin Le Paige
 Adolphe Quetelet - mathématicien et statisticien
 Grégoire de Saint-Vincent
 Simon Stevin - mathématicien et ingénieur
 André Tacquet
 Antoine Thomas - mathématicien et astronome (en Chine)
 Joseph Tilly
 jacques mésanges
 Charles Jean de la Vallée Poussin
 Adrien van Roomen

Scientifiques médicaux 

 Jules Bordet - Prix Nobel de physiologie ou médecine 1919
 Albert Claude - Prix Nobel de physiologie ou médecine 1974
 Christian De Duve - Prix Nobel de physiologie ou médecine 1974 (né en Grande-Bretagne de parents belges)
 Corneille Heymans - Prix Nobel de physiologie ou médecine 1938
 Albert Hustin - médecin, le premier à pratiquer la transfusion sanguine non directe
 Paul Janssen - scientifique et fondateur de Janssen Pharmaceutica
 Marc Lacroix - biochimiste et chercheur sur le cancer
 Benoît Lengelé - médecin, premier à effectuer une greffe partielle du visage
 Louis-Joseph Seutin – chirurgien
 Edouard Van Beneden - embryologiste, cytologiste et biologiste marin
 Catherine Verfaillie - chercheuse sur les cellules souches
 Andreas Vesalius - anatomiste
 Luc Calliauw - chirurgien du cerveau et professeur
 Rudi Pauwels – pharmacologue et entrepreneur

Philosophes 

 Jan Deckers
 Luce Irigaray - philosophe française, née en Belgique
 Isabelle Stengers
 Étienne Vermeersch

Physiciens 

 Robert Brout
 François Englert – Prix Nobel de Physique 2013
 Jean-Pierre Leburton
 Georges Lemaître - inventeur de la théorie du Big Bang
 Joseph Plateau
 Daniel Zajfman (né en 1959) - physicien israélien; président de l'Institut Weizmann

Politologues et théoriciens 

 Rik Coolsaet
 Vincent de Coorebyter
 Abram Léon
 Ernest Mandel
 Chantal Mouffe

Scientifiques sociaux 

 Paul Jorion - anthropologue, sociologue, scientifique cognitif et économiste
 Claude Lévi-Strauss - sociologue français né en Belgique
 Renee Rabinowitz - psychologue et avocate

Autres 

 Louis De Geer (1587–1652) - né à Liège ; considéré comme le père de l'industrie suédoise
 Charles Frédéric Dubois et son fils Alphonse Joseph Charles Dubois – naturalistes
 Adrien de Gerlache – explorateur
 Jean de Gaunt, 1er duc de Lancastre - né à Gand
 Justus Lipsius - philologue classique
 Michel Louette – ornithologue
 Paul Otlet - architecte de l'information
 Marc Waelkens - archéologue

Sports

Course automobile 

 Philippe Adams - pilote de Formule 1
 Éric Bachelart – Pilote IndyCar
 Bertrand Baguette – Champion des World Series by Renault 2009, pilote IndyCar
 Georges Berger - Pilote de Formule 1
 Lucien Bianchi - Pilote de Formule 1
 Thierry Boutsen - pilote de course
 Johnny Claes - pilote de Formule 1
 Jérôme d'Ambrosio - pilote de Formule 1 et de Formule E
 Grégoire De Mévius – pilote de rallye
 Didier de Radiguès - pilote MotoGP et pilote de voitures de sport
 Charles de Tornaco - pilote de Formule 1
 Marc Duez - pilote de course
 François Duval – pilote de rallye
 Paul Frère - pilote de Formule 1
 Bertrand Gachot - pilote automobile
 Olivier Gendebien - pilote automobile
 Christian Goethals - pilote de Formule 1
 Jan Heylen - Vétéran du Champ Car
 Jacky Ickx - pilote de course
 Vanina Ickx – fille de Jacky, habitué du Mans
 Camille Jenatzy - pilote automobile
 Arthur Legat - pilote de Formule 1
 Bas Leinders - pilote de course
 Freddy Loix - pilote de rallye
 Willy Mairesse - pilote de Formule 1
 André Milhoux - pilote de Formule 1
 Thierry Neuville – pilote de rallye
 Patrick Nève - pilote de Formule 1
 André Pilette - pilote de Formule 1
 Teddy Pilette (né en 1942) - pilote de Formule 1
 Théodore Pilette – pilote automobile
 Lance Stroll (né en 1998) - pilote automobile belgo-canadien
 Jacques Swaters - pilote de Formule 1
 Didier Theys – pilote Sportscar et IndyCar
 Bruno Thiry – pilote de rallye
 Eric van de Poele - pilote de Formule 1
 Stoffel Vandoorne - pilote de Formule 1 et de Formule E
 Jean-Pierre Van Rossem – Propriétaire d'Onyx Moneytron Grand Prix (Formula One Team)
 Max Verstappen - pilote de Formule 1 belgo-néerlandais

Basketball 

 Julie Allemand
 Marjorie Carpréaux
 Antonia Delaere
 Emma Meesseman
 Hanne Mestdagh
 Kim Mestdagh
 Rétin Obasohan
 Tomas Van den Spiegel
 Willy Steveniers
 Andy Van Vliet
 Anne Wauters
 Maxime De Zeeuw

Cyclisme 
Y compris VTT et cyclo-cross

 Mario Aerts
 Benoni Beheyt
 Kenny Belaey
 Tom Boonen
 Johan Bruyneel
 Alex Fermer
 Fred de Bruyne
 Nicky Degrendele – championne du monde de keirin
 Erik De Vlaeminck – cyclo-cross
 Roger de Vlaeminck
 Étienne De Wilde
 Stijn Devolder
 Jolien D'Hoore
 Hélène Dutrieu
 Remco Evenepoel
 Philippe Gilbert
 Matthew Gilmore - Australien devenu Belge
 Willy Lauwers
 Roland Liboton – cyclo-cross
 Freddy Maertens
 Romain Maes
 Filip Meirhaeghe - vététiste
 Axel Merckx - fils d'Eddy Merckx
 Eddy Merckx - considéré par beaucoup comme le plus grand cycliste de tous les temps
 Jean-Pierre Monséré
 Musée Johan
 Sven Nys – cyclo-cross
 Stan Ocker
 Albéric Schotte
 Patrick Sercu
 Andrei Tchmil - Soviétique devenu Ukrainien puis Belge
 Philippe Thys
 Wout Van Aert
 Greg Van Avermaet – champion olympique
 Franck Vandenbroucke
 Lucien Van Impé
 Rik Van Looy
 Rik Van Steenbergen

Escrime 

 Henri Anspach - escrimeur à l'épée et au fleuret, champion olympique 
 Paul Anspach - escrimeur à l'épée et au fleuret, double champion olympique 
 Jacques Ochs (1883–1971) - escrimeur à l'épée, au sabre et au fleuret, champion olympique 
 Gaston Salmon (1878-1917) - escrimeur à l'épée, champion olympique

Football) 
Catégorie : Footballeurs belges

 Philippe Albert – joueur
 Toby Alderweireld – joueur
 Aimé Anthuenis – entraîneur
 Christian Benteke – joueur
 Jean-Marc Bosman – joueur
 Jan Ceulemans - joueur, entraîneur
 Lei Clijsters - joueur, entraîneur
 Rik Coppens – joueur
 Thibaut Courtois – gardien de but
 Frank De Bleeckere - arbitre
 Kevin De Bruyne – joueur
 Steven Defour – joueur
 Marc Degryse – joueur
 Mousa Dembélé – joueur
 Marouane Fellaini – joueur
 Eric Gerets – joueur, entraîneur
 Raymond Goethals – entraîneur
 Georges Grün – joueur
 Eden Hazard – joueur
 Thorgan Hazard – joueur
 Stein Huysegems – joueur
 Karel Kesselaers – joueur
 Vincent Kompany – joueur
 Romelu Lukaku – joueur
 Joseph Mermans - joueur
 Vic Mees – joueur
 Roy Meeus - joueur
 Thomas Meunier – joueur
 Simon Mignolet – gardien
 Kevin Mirallas – joueur
 Émile Mpenza – joueur
 Jean-Marie Pfaff – gardien de but
 Michel Preud'homme - gardien, entraîneur
 Enzo Scifo - joueur, entraîneur
 Timmy Simons – joueur
 Wesley Sonck – joueur
 Lorenzo Staelens – joueur
 Guy Thys – entraîneur
 Youri Tielemans – joueur
 Gilbert Van Binst – joueur
 Daniel Van Buyten – joueur
 Erwin Vandenbergh – joueur
 Constant Vanden Stock - président d'honneur et ancien président et joueur du club de football RSC Anderlecht
 Roger Vanden Stock - président du club de football RSC Anderlecht
 Franky Van der Elst - joueur
 Wim Van Diest – joueur
 Paul Van Himst - joueur, entraîneur
 Wilfried Van Moer – joueur
 Franky Vercauteren – joueur, entraîneur
 Gert Verheyen – joueur
 Thomas Vermaelen – joueur
 Jan Vertonghen – joueur
 Bernard Voorhoof – joueur
 Marc Wilmots - joueur de football et sénateur élu
 Axel Witsel – joueur

Golf 

 Laetitia Beck (née en 1992) - golfeuse israélienne d'origine belge
 Nicolas Colsaerts – Vainqueur de la Ryder Cup
 Thomas Pieters – Vainqueur du DP World Tour

Judo 

 Ingrid Berghmans – judoka, championne olympique
 Matthias Casse – judoka
 Jean-Marie Dedecker – entraîneur
 Ilse Heylen – judoka
 Marisabel Lomba – judoka
 Heidi Rakels – judoka
 Harry Van Barneveld – judoka
 Gella Vandecaveye – judoka
 Robert Van De Walle - judoka, champion olympique
 Charline Van Snick – judoka
 Dirk Van Tichelt – judoka
 Ulla Werbrouck - judoka, championne olympique

Motocross 

 René Baeten - Champion du monde de motocross 500cc 1958
 Marnicq Bervoets - meilleur concurrent de motocross des années 1990
 Sven Breugelmans – Champion du monde MX3-GP 2005
 Roger De Coster - quintuple champion du monde de motocross 500cc
 Harry Everts - triple champion du monde de motocross, père de Stefan Everts
 Stefan Everts - dix fois champion du monde de motocross
 Eric Geboers - quintuple champion du monde de motocross
 Sylvain Geboers – vainqueur du motocross des Nations
 Georges Jobé - quintuple champion du monde de motocross
 André Malherbe - triple champion du monde de motocross
 Jacky Martens – Champion du monde 500cc 1991
 Gaston Rahier - triple champion du monde de motocross 125cc
 Steve Ramon - double champion du monde de motocross
 Joël Robert - six fois champion du monde de motocross 250cc
 Joël Smets - triple champion du monde de motocross 500cc

Natation 

 Brigitte Becue – nageuse
 Gérard Blitz – Bronze olympique (100 m dos ), International Swimming Hall of Fame
 Fred Deburghgraeve - nageur, champion olympique (100 m brasse )
 Ingrid Lempereur – nageuse
 Pieter Timmers – médaille d'argent olympique (100 m crawl )

Tennis de table 

 Jean-Michel Saive – joueur

Tennis 

 Sabine Appelmans – joueuse
 Els Callens – joueuse
 Kim Clijsters - joueuse, ancienne n ° 1 mondiale, vainqueur du Masters 2002–2003–2010 et quadruple championne du Grand Chelem en simple
 Steve Darcis - joueur
 Kirsten Flipkens – joueuse
 David Goffin – joueur
 Arthur De Greef – joueur
 Justine Henin - joueuse, championne olympique, ancienne n ° 1 mondiale, vainqueur du Masters 2006-2007 et sept fois championne du Grand Chelem en simple
 Xavier Malisse – joueur
 Élise Mertens – joueuse
 Dominique Monami – joueuse
 Christophe Rochus – joueur
 Olivier Rochus – joueur
 Kristof Vliegen – joueur
 Yanina Wickmayer – joueuse

Athlétisme 

 Bashir Abdi - athlète
 Eline Berings – athlète
 Dylan Borlée – athlète
 Jonathan Borlée – athlète
 Kevin Borlée – athlète
 Olivia Borlée – athlète
 Fons Brijdenbach – athlète
 Veerle Dejaeghere - athlète
 Peter Genyn – athlète
 Kim Gevaert - athlète, championne d'Europe 100 et 200 mètres
 Tia Hellebaut - athlète, championne d'Europe de saut en hauteur, championne olympique de saut en hauteur
 Karel Lismont – athlète
 Philip Milanov - athlète
 Roger Moens - athlète
 Mohammed Mourhit - athlète
 Koen Naert - athlète, champion d'Europe de marathon
 Emiel Puttemans – athlète
 Gaston Reiff - athlète, champion olympique
 Gaston Roelants - athlète, champion olympique
 Vincent Rousseau – athlète
 Patrick Stevens - athlète
 Nafissatou Thiam - athlète, championne olympique, mondiale et européenne d'heptathlon
 Cédric Van Branteghem – athlète
 Ivo Van Damme – athlète
 William Van Dijck - athlète
 Marieke Vervoort – athlète

Triathlon 

 Marc Herremans – champion en fauteuil roulant
 Claire Michel
 Kathleen Smet – championne du monde 2005
 Marin Vanhoenacker
 Frederik Van Lierde – champion du monde Iron Man 2013
 Luc Van Lierde - double champion du monde et vainqueur Iron Man
 Benny Vansteelant - quadruple champion du monde de duathlon standard et longue distance

Water polo 

 Gérard Blitz (1901-1979) - natation et water-polo, deux fois médaillé d'argent olympique, deux fois bronze (une en natation - 100 m dos), International Swimming Hall of Fame, fils de Maurice Blitz
 Gérard Blitz (1912–1990) - joueur de water-polo et fondateur du Club Med
 Maurice Blitz - water-polo, double médaillé d'argent olympique, père de Gérard Blitz
 Henri Cohen – médaillé d'argent olympique

Autres 

 Luca Brecel - joueur de billard
 Annelies Bredael – rameuse
 Raymond Ceulemans - joueur de billard
 Frédéric Collignon – baby-foot ; ITSF multi-temps et actuellement champion du monde par intérim
 Nina Derwael - gymnaste artistique, championne du monde aux barres asymétriques, double championne d'Europe
 Nathalie Descamps – joueuse de badminton
 Wendy Jans - joueuse de snooker, championne du monde féminine IBSF 2006
 Frank Ntilikina – Basketteur NBA – Nationalité française, né en Belgique 
 Tony Parker – basketteur NBA – nationalité française, né en Belgique 
 John Raphaël, joueur de rugby à XV
 Jacques Rogge – président du CIO
 Tarec Saffiedine - artiste martial mixte
 Seppe Smits – snowboardeur
 Bart Swings - patineur en ligne et de vitesse
 Paul Van Asbroeck - tireur d'élite
 Kevin van der Perren – patinage artistique
 Hubert Van Innis – archer
 Virgile Vandeput (né en 1994) - skieur alpin d'origine belge qui concourt pour Israël
 Bart Veldkamp - patineur de vitesse
 Ann Wauters - basketteur WNBA

Artistes visuels

Bandes dessinées 

 Jo-El Azara
 Arthur Berckmans (Berck)
 Jean Bosschaert
 Raoul Cauvin
 Jean Michel Charlier
 Didier Comes
 François Craenhals
 Luc Cromheecke
 Paul Cuvelier
 Dany
 Paul Deliège (Deliège)
 Renaat Demoen
 Bob de Moor
 Christian Denayer
 André-Paul Duchâteau
 Dupa (Luc Dupanloup)
 René Folet
 Philippe Francq
 André Franquin
 Patrick de Froidmont
 Fred Funcken & Liliane Funcken
 François Gilson
 Michel Greg
 René Hausmann
 Hergé (Georges Rémi)
 Victor Hubinon
 Hermann Huppen (Hermann)
 Edgar P. Jacobs
 Janry (Jean-Richard Geurts)
 Jidéhem (Jean De Mesmaeker)
 Jijé (Joseph Gillain)
 Kamagurka
 Lambil (Willy Lambillote)
 Roger Leloup
 Raymond Macherot
 Marcel Marlier
 Mérho
 Midam
 Morris (Maurice de Bevere)
 Jef Nys
 Eddy Paapé
 Frank Pé
 Peyo (Pierre Culliford)
 Arthur Piroton
 Marcel Remaclé
 Jean Roba
 Eddy Rysack
 François Schuiten
 Yves Senté
 Marc Sleen (Marc Neels)
 Maurice Tillieux
 Philippe Tomé (Philippe Vandevelde)
 Guillaume Vance
 Willy Vandersteen
 Jean Van Hamme
 François Walthery
 Will (Willy Maltaite)

Mode 

 Anvers Six
 Dirk Bikkemberg
 Véronique Branquino
 Liz Claiborne – designer américaine née en Belgique
 Élise Crombez
 Anne Demeulemeester
 Martin Margiela
 Hanne Gaby Odielle
 Elvis Pompilio
 Raf Simons
 Olivier Strelli
 Walter Van Beirendonck
 Dries van Noten
 Edouard Vermeulen

Peintres 

 Pierre Alechinsky – membre du Cobra
 Joachim Beuckelaer
 Adrien Brouwer
 Pieter Brueghel l'Ancien,  et sa famille, dont Pieter Brueghel le Jeune, Jan Brueghel l'Ancien et Jan Brueghel le Jeune
 Robert Campin
 Pétrus Christus
 Émile Claus – impressionnisme
 Gérard David
 Philippe de Champaigne
 Jos De Cock
 Gaspar de Crayer
 Raoul De Keyser – peintre abstrait
 Paul Delvaux - surréaliste
 Jean Delville - peintre symboliste
 Albert Demuyser
 Gustave De Smet – expressionnisme
 Sam Dillemans
 Jacques Ensor
 François Floris
 Adrien Isenbrandt
 Jacob Jordaens
 Juste de Gand
 Claire Kervin
 Fernand Khnopff – symboliste
 Luc Lafnet
 Georges Emile Lebacq – Peintre impressionniste, postimpressionniste
 Frères Limbourg  – enlumineurs de manuscrits
 Lambert Lombard
 Jean Mabuse 
 René Magritte  – surréaliste
 Xavier Mellery – symboliste
 Hans Memling
 Kwinten Metsys (alias Quentin Matsys/Quentin Massys)
 Joseph Noiret - peintre et poète
 Constant Permeke - expressionniste
 Pierre Pourbus
 Roger Raveel
 Félicien Rops
 Peter Paul Rubens  – Peintre baroque
 Victor Servranckx - cubiste
 Frans Snyders
 Léon Spilliaert
 David Teniers le Jeune
 Luc Tuymans
 Pieter van Aelst
 Joos van Cleve
 Frits Van den Berghe - expressionniste
 Hugo van der Goes 
 Rogier van der Weyden  (alias Rog(i)er de la Pasture) nom d'origine : Rogier de LE Pasture dans sa ville de Tournai
 Gustave Van de Woestijne
 Sir Anthony van Dyck  (Antoon van Dyck)
 Jan van Eyck  et son frère Hubert van Eyck
 Pierre Van Gheluwe
 Anne-Mie Van Kerckhoven
 Eugène Van Mieghem
 Bernard van Orley
 Théo van Rysselberghe – néo-impressionniste
 Fernand Verhaegen - peintre du folklore wallon
 Antoine-Joseph Wiertz

Photographes 

 Dirk Braeckmann
 Carl De Keyzer
 Bieke Depoorter
 Franck Martine
 Harry Gruyaert
 Philippe Naudts
 Léon Van Loo
 Stéphane Vanfleteren

Sculpteurs 

 Delphine Boel
 René Carcan
 Mai Claerhout
 Patrick Damien
 Jean Del Cour
 François Duquesnoy
 Jean Fabre
 Lucas Faydherbe
 Jean Michel Folon
 Georges Gérard
 Constantin Meunier
 Léon Mignon
 Georges Minne
 Olivier Strébelle
 Pierre van Dievoet
 Rik Wouters

Autres 

 Guillaume Bijl
 Adé Béthune
 Guy Bleus
 Marcel Broodthaers
 Jean de Bast
 Victor Delhez
 Wim Delvoye
 Danny Devos
 Dr Hugo Heyrman
 Solange Knopf
 Panamarenko
 Eefje Depoortere

Autres 

 Arturo Alfandari - diplomate, créateur de la langue Neo
 Christophe De Kepper – avocat
 Menachem Banitt - expert en langue et culture françaises médiévales
 Edgard Colle - joueur d'échecs
 Sabine Dardenne – victime de l'agresseur d'enfants Marc Dutroux
 Jeanne de Bellem - militante politique pendant la révolution brabançonne
 Thierry de Duve - critique d'art et théoricien
 Henri Kichka (1926–2020) - écrivain et survivant de l'Holocauste
 Paul de Man - critique littéraire et théoricien déconstructionniste
 Joanna DeRoover - la personne vivante la plus âgée de Belgique au moment de sa mort
 Piet Huysentruyt - chef et auteur à succès
 Jean-Denis Lejeune – fondateur de Child Focus
 Claude Lelièvre – commissaire aux droits de l'enfant, communauté francophone
 Jean-Baptiste Moëns – « père de la philatélie »
 Peter Piot – Directeur de l'ONUSIDA
 Zara Rutherford - aviatrice belgo-britannique
 Sybille de Selys Longchamps
 Vanden Geyhn et Van Aerschodt – fondeurs de cloches et de carillons
 Pierre Wynants – chef

Voir aussi 

 Belgo-Américains
 Liste des Belges américains
 Liste des femmes écrivains belges
 Liste des sujets liés à la Belgique
 Liste des Belges fictifs
 Belgo-Brésiliens
 Flamands
 Liste des personnes par nationalité
 Liste de personnalités liées à Bruxelles
 De Grootste Belg

Références 

Liste de personnalités belges